Gaiffe peut désigner :
 Adolphe Gaiffe (1830-1903), journaliste et homme d'affaires français ;
 Félix Gaiffe (1874-1934), professeur d'université français, spécialiste de la littérature française ;
 Germain Gaiffe (1967-),  meurtrier français.